Йоанис (Кулис) Столингас () е гръцки комичен театрален, оперетен и киноактьор.

Биография 
Роден е в 1909 година в македонското градче Драма, тогава в Османската империя. Още като ученик в местната гимназия я напуска и тръгва като певец с пътуващ цирк. Връща се, за да отбие военната си служба и след нея заминава за Атина. Дебютира като актьор в 1933 година във „Веселата вдовица“ на Лехар, поставена в Атина от трупата на Милер. До 1942 година играе в оперни представления на Параскевас Иконому („Страната на камбаните“ на Карло Ломбардо, „Тихата река“, „Джулия“, след това прави собствена трупа с Никос Ставридис. От тогава той е работил в много трупи с - Мария Калута и Ана Калута, Василис Логотетис, Костас Хадзихристос, Такис Милиадис и други. Ечблематични са ролите му в „Юпияя“ по време на окупацията, „Датс Аморе“ след войната и „Сержант Стамулис“ през 70-те. В 1956 година играе в „Сън в лятна нощ“ с трупата на Никос Хадзискос, в 1958 година в „Адвокатка“ с трупата на Димитрис Мират. Играе и в редица кинофилми.

През 1967 година получава инфаркт и ограничава изявите си в театъра и киното. Играе за последен път в театъра и през ноември 1982 година в киното. Умира от инфаркт на 24 февруари 1984 г. в Атина.

Филмография 
 Διπλή θυσία (1945)
 Πρόσωπα Λησμονημένα (1946)
 Εκείνες που δεν πρέπει ν’ αγαπούν (1951)
 Αγγελος με χειροπέδες (1952)
 Χαλιμά (1954)
 Οι παπατζήδες (1954)
 Νύχτες της Αθήνας (1954)
 Τα τρία μωρά (1955)
 Πρωτευουσιάνικες περιπέτειες (1956)
 3 τρελλοί ντετέκτιβς (1957)
 Αδέκαροι ερωτευμένοι (1958)
 Η φτώχεια θέλει καλοπέραση (1958)
 Μια ζωή την έχουμε! (1958)
 Χαρούμενοι αλήτες (1958)
 Κέφι, γλέντι και φιγούρα (1958)
 Η μουσίτσα (1959)
 Μπουμπουλίνα (1959)
 Ο Γιάννος κι η Παγώνα (1959)
 Οι δοσατζήδες (1959)
 Οι κληρονόμοι του Καραμπουμπούνα (1959)
 Κρουαζιέρα στη Ρόδο (1960)
 Σουσουράδα (1960)
 Έξω οι κλέφτες (1961)
 Ποια είναι η Μαργαρίτα (1961)
 Βασιλιάς της γκάφας (1962)
 Η νύφη τό σκασε... (1962)
 Ο διάβολος κ’ η ουρά του (1962)
 Ο Μιχαληός του 14ου συντάγματος (1962)
 Οι αετονύχηδες / Μη βαράτε όλοι μαζί (1962)
 Το κορίτσι του λόχου (1962)
 Ο Ιππόλυτος και το βιολί του (1963)
 Ένας ζόρικος δεκανέας (1964)
 Ο ανήφορος (1964)
 Ο εμίρης και ο κακομοίρης (1964)
 Ου κλέψεις (1965)
 Το ρομάντσο μιας καμαριέρας (1965)
 Εισπράκτωρ 007 (1966)
 Ο Μελέτης στην Άμεσο Δράση (1966)
 Ο ανακατωσούρας (1967)
 Εικοσιτετράωρο ενός παλιατζή (1972, ΕΙΡΤ)
 Ψιλικατζίδικο ο Κόσμος (1973, ΕΙΡΤ)
 Το παλιό το κατοστάρι (1974, ΥΕΝΕΔ)
 Ο φαλακρός μαθητής (1979)
 Ταξίδι του μέλιτος (1979)
 Βέγγος ο τρελλός καμικάζι (1980)
 Ο Κώτσος και οι εξωγήινοι (1980)
 Παπασούζας φαντομάς (1983)

Бележки 

Оперетни певци
Гръцки оперни певци
Гръцки актьори
Македонски гърци
Родени в Драма
Починали от инфаркт на миокарда